Timmory est le patronyme de deux personnalités françaises.

François Timmory 

 François Timmory, opérateur, directeur de la photographie et journaliste de revues de cinéma.

François Timmory fut opérateur de prise de vue et directeur de la photographie de plusieurs films du réalisateur Gaston Roudès, notamment pour les trois films suivants : 
 1933 : L'Assommoir 
 1933 : La Maison du mystère
 1935 : Le Chant de l'amour

François Timmory fut journaliste dans les deux revues de cinéma suivantes : 
L'Écran français de 1945 à 1952
Image et Son - La Revue du Cinéma  : de 1949 à 1956

Gabriel Timmory 
Gabriel Timmory (pseudonyme de René Wahl) (1870 - 1965), dramaturge, enseignant, journaliste, conférencier et scénariste français.

Notes et références